Il toponimo Seaca può riferirsi a diverse località della Romania:
Seaca, comune del distretto di Olt
Seaca, comune del distretto di Teleorman
Seaca de Câmp, comune del distretto di Dolj
Seaca de Pădure, comune del distretto di Dolj
Valea Seacă, comune del distretto di Bacău
Valea Seacă, comune del distretto di Iași
Seacă, affluente del fiume Trotuș in Romania